Мацу Такеші () — японський манґака у жанрі бара. В основному малює бара-манґу. Частина середовища Масамуне Кокічі з Мацузакі Тсукаса.

Твори автора 
 Ah Yes, Iwaki's Apartment for Youth!
 Go West (MATSU Takeshi)
 Guuzen
 The Tanuki of an Old Man's Hole
 Don't Call Me Rube!

2004 
 Itsuka wa Kuma Goroshi!!

2005 
 Sanbiki ga Iku!!!
 Taisetsu na Koto Taisetsu na Mono Taisetsu na Hito

2007 
 Anata o Aishiteyamazu
 Susume! Riku, Umi, Sora!!

2008 
 Gokujou Oyaji!!
 Takuhai Spirits!!
 My Beast
 Betweem delusion and reallity
 Crime Scene Investigation

2009 
 Motto Motto Anata wo
 Omoi Omoware Suri Surare
 Shinmai Ginkouin Kyuuryuu Kouji no Junan

2010 
 Hishochi no Dekigoto

2011 
 Oyaji Ana no Mujina

2012 
 Incompatible
 Tankobon - Kill the Bear Someday!!
 Wolf Mask

2013 
 Happy Guys

2014 
 Rugby Dormitory 204
 Boneless teacher

Див. також 

 Ментайко

Посилання 
 Автор на сайті "AdultManga"  
 Автор і його роботи на сайті «zepic.org»  
 Автор на сайті "tumblr.com"  
 Блоґ автора  
 Автор на сайті "www.mangaupdates.com" 
 Офіційний сайт  

Манґаки
Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Мацу Такеші